Pauvre Richard  peut faire référence à :
Pauvre Richard, roman de Michel Sanz publié en 2011 ;
Pauvre Richard, film français réalisé par Malik Chibane sorti en 2013, adapté du précédent.